Pentecoste – festa della tradizione ebraica e cristiana

Geografia
 Pentecoste – isola nello stato di Vanuatu
 Pentecoste – comune dello stato brasiliano di Ceará

Quadri
 Pentecoste – affresco della basilica di Assisi
 Pentecoste – affresco di Giotto nella Cappella degli Scrovegni di Padova
 Pentecoste – dipinto di Tiziano Vecellio
 Pentecoste – dipinto di El Greco
 Pentecoste – dipinto di Andrea Orcagna e Jacopo di Cione
 Pentecoste – dipinto del Moretto
 Pentecoste – dipinto dei Marinoni

Altro
 Pentecoste – tassa dell'antica Atene